De vijfde wereldkampioenschappen badminton werden in 1987 in Peking, China in de Capitol Sports Hall gehouden. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF).

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1987
Sportevenement in Peking
Badminton
Badminton in 1987